Campionato del mondo di scacchi FIDE 2000 – torneo ad eliminazione diretta vinto da Viswanathan Anand
 Campionato del mondo di scacchi classico 2000 – match tra Garry Kasparov e Vladimir Kramnik, vinto da quest'ultimo